Boyds Creek steht für:

 Boyds Creek (Fluss), Fluss im Sevier County, Tennessee
 Boyds Creek (Ort), Ort im Sevier County, Tennessee